Лос Хиотес има више значења:

 Лос Хиотес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Хиотес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Хиотес (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Хиотес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику